Валерий Викторович Выжуто́вич (род.18 апреля 1951, г. Павлодар, Казахская ССР, СССР) — российский журналист, писатель, издатель, телеведущий, педагог.

Биография 

В 1968 году окончил театральную студию при Павлодарском областном драматическом театре им. А.П. Чехова, сыграл Хлестакова в дипломной постановке, был занят в спектаклях «Клоп», «Город на заре», «Оптимистическая трагедия». 

В 1974 году с отличием окончил Уральский государственный университет им. А. М. Горького, специальность «журналистика». В период учебы продолжал увлечение театром, был  постановщиком и участником эстрадных  ревю, студенческих капустников.  Его сценическим партнером выступала студентка филологического факультета УрГУ Надежда Кожушаная (Ямшанова), ставшая впоследствии известным драматургом. 

Журналистскую карьеру начал, еще будучи студентом, в свердловской областной молодежной газете «На смену!». Публиковал театральные и кинорецензии, статьи на темы искусства, интервью с деятелями культуры. Именно в «На смену!» сформировался как журналист. 

В 1974 году стал специальным корреспондентом газеты «Комсомольская правда». Там учился у таких мастеров, как Валерий Аграновский, Ярослав Голованов, Инна Руденко, Василий Песков, Юрий Рост. Испытал сильнейшее влияние публицистов Анатолия Аграновского и  Юрия Черниченко. Наряду с Валерием Аграновским считает их своими учителями.

С 1980 по 1988 год был обозревателем «Литературной газеты», печатался в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Театр», «Советский экран» и др.

В 1988—1989 годах возглавлял отдел публицистики журнала «Огонёк»,  куда в качестве авторов привлек экономистов Евгения Ясина, Гавриила Попова, Николая Петракова, писателя Владимира Дудинцева, чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова и многих других «прорабов перестройки».

Работал обозревателем «Известий» (1989—2000), еженедельника «Московские новости» (2000—2005), где выступал со статьями и комментариями о становлении российской демократии. Считает этот период самым ярким и продуктивным в своей творческой жизни. 

В 1989 году был избран депутатом Моссовета от «Демократической России».

Вел телевизионные программы «Политическая кухня» (ЦТ, РТР, 1991—1993), «Газетный дождь» (ТВЦ, 2000—2006), гостями которых были известные политики, экономисты, деятели культуры.

С 2005 года - политический обозреватель «Российской газеты».

Последнее время много работает в жанре интервью. Свои принципы коммуникации с публичными людьми формулирует так: «Я стараюсь спрашивать только о том, о чем можно спросить только этого человека и только сейчас. Я ищу ТЕМУ. Чаще всего ее и искать не надо — она носится в воздухе. Остается выбрать нужного собеседника — того, С КЕМ эта тема приобрела бы необходимую остроту, прозвучала всерьез, не была бы опошлена. Иногда тема нащупывается как болевая точка возможного собеседника». Писатель Дмитрий Быков  сказал о книге Валерия Выжутовича «Переходя на личности»: «Это  единственная из книг интервью, которые попадались мне на глаза, — где я стопроцентно уверен, что имею дело с аутентичным материалом: интервьюер не подменяет собеседника собой, не подсказывает ему собственных мыслей, не вытягивает из него сенсационных подробностей, не работает на публику и не участвует в выстраивании чужого монумента. Выжутович спрашивает собеседника о действительно важных для этого собеседника вещах, а не о том, что интересует гипотетического среднестатистического читателя. В результате все они раскрываются вполне». 

Является издателем книг «Вы нас даже не представляете», «Чай с Путиным», «Тайна старой дачи», «Прогулки с Чарой» и др. 

По сценарию Валерия Выжутовича снята документальная трилогия «Во власти толпы» (ЦТ, 1992).

Автор более двух десятков книг. Член Союза писателей Москвы. Преподаёт на факультете креативных индустрийНационального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).
С сентября 2020 года является мастером курса на факультете журналистики ИГСУ РАНХиГС.

Награды 
 «Серебряный гонг» (1994)
 «Золотое перо России» (2002)
 Заслуженный работник культуры РФ (2010)
 «Золотая полка российской журналистики» (2013)
 «Лучшая книга журналиста». Премия Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям за книгу «Другой разговор» (2018)

Книги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Валерий Выжутович. «Другой разговор». — М.: АИРО-XXI, 2018. — 476 с.
 Валерий Выжутович. «Между тем». — М.: АИРО-XXI, 2019. — 448 с.
 Валерий Выжутович. «Борис Фирсов. Путь от Варшавского вокзала» (серия ЖЗЛ).  — М.: Молодая гвардия, 2021. — 352 с.
 Валерий Выжутович. «Николай Байбаков. Последний сталинский нарком». — М.: РОССПЭН, 2022. — 481 с.
 Валерий Выжутович. «Ни слова о болезни. Беседы с доктором Бузиашвили». — М.: АИРО-XXI. 2022. — 130 с.

Примечания

Ссылки 
 Валерий Выжутович. Страница «Вконтакте»
 Валерий Выжутович. Страница в Facebook
 
 
 Валерий Выжутович: «Интервью  — не стенограмма». Журнал «Журналист», 21 октября 2019 г.
 А какая болевая точка у Валерия Выжутовича? «Кубанские новости», 15.04 2015 г.
 
 
 
 Документальная трилогия «Во власти толпы»
 Фильм первый
 Фильм второй
 Фильм третий

Родившиеся в Павлодаре
Выпускники Уральского государственного университета
Депутаты Московского городского совета (1990—1993)
Журналисты по алфавиту
Журналисты XX века
Журналисты XXI века
Публицисты России
Телеведущие России
Колумнисты
Члены Союза писателей Москвы
Журналисты газеты «Комсомольская правда»
Журналисты газеты «Известия»
Преподаватели ВШЭ